Ez a lap a Narcos című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2015)

Második évad (2016)

Harmadik évad (2017)

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái